Slag bij Bergen op Zoom (1574)
Beleg van Bergen op Zoom (1588)
Aanvallen op Bergen op Zoom (1605)
Beleg van Bergen op Zoom (1622)
Hinderlaag bij Bergen op Zoom (1643)
Beleg van Bergen op Zoom (1747)
Beleg van Bergen op Zoom (1814)